Суриков, Игорь:
 Суриков, Игорь Евгеньевич (род. 1965) — российский историк, антиковед.
 Суриков, Игорь Михайлович (1930—2016) — российский биолог, политик и поэт.